G. Capellen steht für:
* G. Capellen (Spieleerfinder), gab 1915 die illustrierte Broschüre Zwei neue Kriegspiele! heraus, neben Freischach auch Matt (Kartenspiel)
 G. Capellen (Verlag), im 19. Jahrhundert in Wien ansässiger Verlag zum Vertrieb serienweiser Fotografien, Foto-Lithografien und Lichtdrucken